Al Thaurah är en flygplats i Syrien.   Den ligger i provinsen Dayr az-Zawr, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Damaskus. Al Thaurah ligger  meter över havet.

Terrängen runt Al Thaurah är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Al Thaurah. Runt Al Thaurah är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Al Thaurah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Syrien